Bergauer ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Bergauer (1897–1960), österreichischer Politiker 
 Franz Xaver Bergauer (1805–1886), Pferdebahnbauer
 Josef Bergauer (1880–1947), österreichischer Schauspieler
 Louise Bergauer (1825–1889), österreichische Opernsängerin